Roten ist:
 der rätoromanische Name der Gemeinde Rodels im Kanton Graubünden, Schweiz
 der Name eines Berges auf der Grenze der Kantone Zürich und St. Gallen, 1148 m, siehe Roten (Berg)

Roten ist der Familienname folgender Personen:
 Iris von Roten (1917–1990), Schweizer Juristin, Journalistin und Frauenrechtlerin
 Karin Roten (* 1976), Schweizer Skirennläuferin
 Leo Luzian von Roten (1824–1898), Schweizer Politiker (Katholisch-Konservative), Redakteur und Dichter
 Mathias Roten (1979–2008), Schweizer Gleitschirmpilot
 Michèle Roten (* 1979), Schweizer Journalistin und Autorin
 Moritz Fabian Roten (1783–1843), Schweizer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Sitten
 Peter von Roten (1916–1991), Schweizer Richter, Politiker und Frauenrechtler

Siehe auch:
 Die Roten
 Rothen